Shelby American – amerykański tuner i producent samochodów sportowych
 Shelby SuperCars (dziś SSC North America) – amerykański producent limitowanych supersamochodów

Miejscowości w USA:
 Shelby – jednostka osadnicza w stanie Alabama, w hrabstwie Shelby
 Shelby – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Shelby
 Shelby – jednostka osadnicza w stanie Indiana, w hrabstwie Lake
 Shelby – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Macomb
 Shelby – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Oceana
 Shelby – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Bolivar
 Shelby – miasto w stanie Montana, w hrabstwie Toole
 Shelby – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Polk
 Shelby – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Orleans
 Shelby – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Cleveland
 Shelby – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Richland
 Shelby – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie La Crosse
Gminy w USA:
 Shelby (ang. Shelby Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Jefferson
 Shelby (ang. Shelby Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Ripley
 Shelby (ang. Shelby Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Shelby
 Shelby (ang. Shelby Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Tippecanoe
 Shelby (ang. Shelby Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Shelby
 Shelby (ang. Shelby Charter township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Macomb
 Shelby (ang. Shelby Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Oceana
 Shelby (ang. Shelby Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Blue Earth
 Shelby (ang. Shelby Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Orleans
 Shelby (ang. Shelby Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brown
 Shelby (ang. Shelby Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie La Crosse
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Shelby (ang. Shelby County) – w stanie Alabama
 hrabstwo Shelby (ang. Shelby County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Shelby (ang. Shelby County) – w stanie Indiana
 hrabstwo Shelby (ang. Shelby County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Shelby (ang. Shelby County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Shelby (ang. Shelby County) – w stanie Missouri
 hrabstwo Shelby (ang. Shelby County) – w stanie Ohio
 hrabstwo Shelby (ang. Shelby County) – w stanie Tennessee
 hrabstwo Shelby (ang. Shelby County) – w stanie Teksas